Ellqvist är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2021 bars av 68 personer bosatta i Sverige.

 Elis Ellqvist (1912–1999), svensk kommunalpolitiker
 Ester Ellqvist (1880–1918), svensk målare
 Oscar Ellqvist (1867–1937), svensk fotograf

Se även
 Ellqvist (efternamn)

Källor

Svenska efternamn